Hans Schumm ist der Name folgender Personen:

* Hans Schumm (Schauspieler) (1896–1990), deutscher Schauspieler
 Hans Schumm (Politiker) (1927–2007), deutscher Kommunalpolitiker